Leo VI is de naam van verschillende personen:

 Leo VI van Byzantium, keizer van het Byzantijnse Rijk van 886 tot 912
 Paus Leo VI, paus van 928 tot 929
 Leo VI van Armenië, koning van Armenië van 1374 tot 1375.